Kosonen ist ein finnischer Familienname, Namensträger sind:

 Daniel Kosonen (* 2000), finnischer Hochspringer
 Eetu Kosonen (18??–1953), finnischer Kunstturner
 Hanna Kosonen (* 1976), finnische Politikerin und Ski-Orientierungsläuferin
 Hanna Kosonen Geiran (* 1969), norwegischer Riksantikvaren; siehe Hanna Geiran
 Krista Kosonen (* 1983), finnische Schauspielerin
 Markku Kosonen (1945–2010), finnischer Architekt und Designer
 Mikko Kosonen (* 1960), finnischer Ski-Orientierungsläufer und Weltmeister
 Silja Kosonen (* 2002), finnische Leichtathletin
 Veikko Kosonen (1900–1971), finnischer Politiker